Byakuran (白兰, Byakuran) est un personnage et antihéros du manga Reborn!.

Apparence et personnalité 

Byakuran est l'ancien patron de la Famiglia Gesso et est actuellement l'unique Boss de la Millefiore Famiglia. Il est aussi le leader de l’ " Escadron Zero du White Spell " (Paphiopedilum Squad). C'est un homme assez intrigant, presque étrange. Il ne prend jamais rien au sérieux et souhaite se faire tutoyer par chacun des membres de sa famille. Il affiche toujours un perpétuel sourire qui n'est qu'une façade, car derrière cette face toujours aimante, se cache en réalité un homme dont la volonté est inébranlable afin d'arriver à ses fins, quitte à utiliser des moyens expéditifs : comme s'en prendre aux proches des membres de la famille Vongola. C'est de cette manière que sera tué le père de Yamamoto Takeshi. Byakuran porte aussi  au doigt l'anneau Mare du Ciel, un anneau puissant assimilable à la bague du Ciel des Vongola. Il dispose d'une puissance effrayante qui réussit même à venir à bout de Mukuro Rokudo (même avec deux anneaux infernaux). Cet homme semble être presque l'égal d'un dieu, capable d'absolument tout. 
Son objectif en tant que Parrain de la famille Millefiore est d'anéantir le monde actuel, et d'en fonder un nouveau. Pour ce faire, il veut réunir le Tri-Ni-Sette : une puissance extraordinaire réunissant les 7 anneaux Mare, les 7 anneaux Vongola et les 7 tétines d'Arcobaleno. Cette puissance serait à l'origine du monde ; et celui qui la réunirait détiendrait le pouvoir ultime et pourrait détruire la planète. Ainsi, Byakuran élimina chacun des Arcobalenos, grâce au Radiation anti Tri-Ni-Sette. Aujourd'hui, il possède 5 tétines d'arco (il semble que celles qui lui manquent soit celles de la pluie (Colonello) et celle du Ciel (Uni).   Byakuran est parvenu à recueillir, d'une mystérieuse manière, toutes les informations sur Tsuna et la Vongola Famiglia. Il a dans sa famille, Shôichi Irie, qui fait des recherches sur le voyage dans le temps en analysant le bazooka des dix ans. Maintenant que la jeune génération Vongola est arrivée dans le futur, Byakuran a projeté de leur dérober leurs anneaux en les éliminant un à un. Selon Shoîchi, Byakuran possède un don redoutable. En effet, il aurait la capacité de communiquer avec d'autres lui dans les autres mondes parallèles et ainsi d'avoir accès à de nouvelles connaissances et expériences quasiment inconnues dans son propre monde actuel. Il a donc un contrôle total sur la vie. Byakuran a les cheveux hérissés et blancs et des yeux violets. Son trait distinctif est un tatouage violet sous son œil gauche. Dès sa première apparition, il porte la norme White Spell uniforme avec un symbole Mare Ring sur le côté de sa chemise et a des épaulettes d'argent avec l'insigne Millefiore comme les autres membres de sa famille. Dans l'Arc Choice, Byakuran porte une chemise blanche sous une veste noire avec l'insigne Millefiore. Kikyo et Zakuro portent eux aussi la même tenue.  Dans la bataille finale, Byakuran porte un habit blanc et une veste pourpre, il a aussi une cicatrice sur son dos, où il renferme ses ailes.

Arc du Futur 

Au commencement, Byakuran est d'abord présenté comme le Boss de la Famiglia Millefiore, qui a vu le jour après une fusion entre son ancienne Famille Gesso et la famille Giglio Nero d'Uni. En effet, d'après Ganma, Byakuran semble avoir réussi à convaincre Uni de lui laisser les pleins pouvoirs de la famille Millefiore (nouveau nom formé à partir des deux familles).  Par la suite, Gamma remarque qu'Uni, à la suite de son entretien privé avec Byakuran, n'est plus celle qu'elle était auparavant : comme si elle avait perdu toute sa personnalité. Conscient que Byakuran n'est sûrement pas étranger à ce changement, Gamma se mettra à lui vouer une haine féroce.

Byakuran nous est aussi présenté comme un homme puissant. En effet, il découvrira facilement l'infiltration de Mukuro Rokudo dans sa base, qui se faisait passer pour Leonardo Lippi, l'assistant préféré de Byakuran, et entra aussitôt en conflit avec lui.

Arc Base Melone 

Byakuran ne jouera aucun rôle lors de cette bataille et n'apparaîtra qu'à la fin via une version hologramme de lui-même. Selon Irie Shoîchi, le pouvoir de Byakuran ne peut être utilisé que lors de certaines circonstances et ce sont les évènements de cette unique époque qui ont créé son pouvoir. De même source, nous apprendrons que Byakuran a comme ambition de gouverner le monde grâce au Tri-ni-set. Plus précisément, il souhaite détruire ce monde-ci pour en créer un meilleur où il serait souverain. Ces informations seront dévoilées par le jeune homme après qu'il aura révélé le fait qu'il est un espion au sein des Millefiore, œuvrant pour le compte de Tsuna Sawada de cette époque. Après ces révélations, Byakuran fera irruption via hologramme et dévoilera ses véritables Couronnes Funéraires, ainsi que le jeu qui se prépare et qui décidera du destin du monde: Choice.

Arc Choice 

Dans cet arc, Byakuran est d'abord montré sous forme d'un géant nuage d'orage se trouvant au-dessus de Tsuna et ses amis et leur explique comment accéder au terrain du champ de bataille. Enfin arrivé dans les lieux, Byakuran explique à Tsuna les règles du "Jeu du Choix". Durant le jeu, il donnera l'ordre à Kikyo d'éliminer Genkishi si celui-ci ne lui était plus d'aucune utilité.  Il montrera alors qu'il considère ses hommes de main comme de vulgaires outils et n'hésite pas à les éliminer s'ils ne sont plus utiles. Après la fin de Choice, et alors que Shôichi se trouvait à l'agonie, ce dernier dévoilera la vérité sur Byakuran. En réalité, Byakuran était autrefois un étudiant parmi tant d'autres dans une université américaine. Shôichi, s'étant accidentellement renversé un des projectiles de bazooka des 10 ans de la caisse à Lambo restée chez lui depuis l'affaire des premiers chapitres, atterrira dans le futur où il rencontrera Byakuran. Plus tard, en souhaitant vérifier son avenir, il retournera dans un autre futur, cette fois volontairement. De nouveau, Shôichi rencontrera Byakuran, mais un Byakuran différent de la première fois. Ce phénomène de rencontrer un même individu venant de deux futurs différents provoquera l'"effet Phanalenopsis", consistant à relier les consciences de tous les Byakuran au travers toutes les époques et tous les mondes parallèles. Ainsi, Byakuran aura accès aux connaissances des futurs les plus lointains pour réaliser des choses impossibles dans son époque, et c'est ainsi qu'il élaborera le remède qui avait soigné Genkishi et ramené Rasiel d'outre-tombe. C'est aussi comme ça qu'il collectera les informations sur les Vongola. Plus tard, Shôichi retournera une nouvelle fois dans le futur et s'apercevra que dans toutes les époques, Byakuran est souverain du monde grâce à la puissance du Tri-ni-set.  Après ces révélations, Uni apparaîtra, possédant toutes les tétines d'Arcobaleno manquant à Byakuran.
Byakuran découvre un pouvoir inconnu d'Uni. Elle peut faire briller les tétines. Se rendant compte de l'importance d'Uni pour parvenir à sa quête, il lancera à sa poursuite Les Six Véritables Couronnes Funéraires. 

Par la suite des évènements et à l'approche de la Bataille Finale, Byakuran passera à l'offensive en utilisant Ghost. la dernière des véritables Couronnes Funéraires, celle de la foudre. Ce dernier n'étant qu'un Byakuran d'un monde parallèle, ces deux-là sont liés. Ainsi, les flammes que Ghost absorbera grâce à sa faculté iront toutes en Byakuran, provoquant en lui une puissance presque infinie sachant que tous les Vongola seront réunis sur le champ de bataille et que Zakuro et Bluebell seront absorbés. C'est avec ce pouvoir que Byakuran engagera son combat final face à Tsuna qui sera inefficace face à une telle quantité d'énergie. La puissance des Original Vongola Rings permettra à Tsuna de gagner en puissance, entamant un duel d'égal à égal contre Byakuran. Après un ultime assaut par vagues de flammes, Byakuran sera totalement anéanti, ne laissant de lui que son anneau Mare. Avant de mourir, il repensera à sa rencontre avec les Cervello qui lui ont remis son anneau, ce qui nous en dira plus sur la psychologie du personnage. Ne se considérant que comme un simple acteur avant qu'il n'obtienne sa faculté, Byakuran décida de prendre la vie comme un jeu vidéo dès lors qu'il reçut son anneau. Pour lui, la destruction du monde était un jeu, et Uni et Tsuna, possesseurs d'un élément du ciel du 7³, seulement des challengers. Avant de s'éteindre totalement, Byakuran adressera un sourire et reconnaîtra avoir "perdu" à ce jeu face à Tsuna.

Arc Cérémonie de Succession 

Après le combat de fierté de Lambo contre Rauji Ooyama, Byakuran refait son retour avec ses ailes étendues dans la chambre d'hôpital de Yamamoto Takeshi toujours dans le coma.
Après son retour, Yamamoto Takeshi avoue à ses amis que c'est Byakuran qui l'a soigné.

Arc de la bataille des représentants 

Byakuran marque son grand retour peu de temps avant le début de la Bataille Représentative des Arcobaleno. Accompagné des Real 6 (Sauf Ghost), il ira à la rencontre de la jeune Uni du présent. Il croisera Gamma, Nosaru et Tazaru sur sa route. Ces derniers n'ayant pas oublié les horribles crimes qu'il a commis dans le futur, ils seront surpris, voire mortifiés, que la jeune Princesse des Arcobaleno le choisisse comme son représentant officiel pendant la bataille. Il sera vaincu lors du second jour de la bataille des représentants en protégeant Tsuna de l'attaque de Colonello. Sa montre de boss étant détruite, l'équipe des représentants d'Uni sera éliminée. Il fera ensuite partie de l'équipe désignée pour affronter Jager lors du quatrième jour de la bataille aux côtés de Mukuro, Xanxus, Squalo et Dino. Il se fera cependant rapidement battre par l'incroyable puissance de son adversaire. Tout comme Squalo et Xanxus, il est impossible de dire s'il est encore vivant ou mort. Cependant, à la fin, on apprend qu'il est encore vivant grâce aux illusions de Mammonm afin de recréer ses organes comme Mukuro l'a fait avec Chrome.

Pouvoirs et Armes 

EQUIPEMENTS

 Anneau Mare du Ciel :  Accordé à Byakuran en raison de sa capacité de voir dans les mondes parallèles, l'anneau Mare du Ciel est aussi une relique de la Tri-Ni-Sette. 

 Ghost. : Ghost a la capacité de drainer toutes les Flammes de Dernière Volonté qui sont à proximité. Toutefois il s'avère que Ghost est en réalité une autre version de Byakuran provenant d'un autre monde parallèle. En conséquence, les Flammes absorbées par Ghost reviennent directement à Byakuran lui-même, ce qui augmentera considérablement sa vitesse et sa puissance d'attaque.

 Drago di Cielo : Ce long dragon blanc est l'unique boîte arme de Byakuran. En passant à l'offensive, ce dragon blanc peut transpercer n'importe quelle cible.

TECHNIQUES

 Wings : Les cicatrices sur le dos de Byakuran renferment en réalité des ailes blanches activées grâce aux flammes de Dernière Volonté qu'il avait absorbées par l'intermédiaire de Ghost. D'après Byakuran, ses ailes étincelantes sont une preuve de sa puissance et de sa divinité.

 Applaudissement Blanc( Shiro Hakushu) : Byakuran peut annuler toute attaque faite à partir de Flamme rien qu'en tapant des mains. Cette attaque nécessite un certain degré de pouvoir et est difficile à maîtriser.

 Le doigt Blanc( Shiro Yubi) : Byakuran concentre toute sa Flamme du ciel dans son anneau Mare pour lancer une onde de choc qui souffle son adversaire avec une force prodigieuse.

 La Mano Divina :  Byakuran est capable de créer une main géante qui est liée à la sienne, pour capturer l'ennemi à distance. Cette capacité n'existe que dans l'anime.

 Fiamma Nera : Lorsque Byakuran perd son sang froid, il fait repousser deux ailes noires capables de se transformer en griffes. Dans cet état, Byakuran devient hors de lui perd son contrôle.

 Dragon Noir : Ce dragon noir n'apparaît que lorsque Byakuran est dans un état de colère. Contrairement au dragon blanc, le dragon noir est capable de se multiplier, rendant plus difficile pour l'ennemi d'éviter les attaques.

 Sfera Nera : Byakuran stabilise son corps au sol avec des racines liées à ses jambes pour créer une boule noire surpuissante. Cette attaque a la même puissance que le X-Burner.

Références 

Personnage de Reborn!